Furnari bezeichnet:
 Furnari, italienische Gemeinde

Furnari ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Furnari (* 1976), italienischer Politiker